Burgstall Dornberg steht für:

* Burgstall Dornberg (Ansbach), abgegangene Burg in Ansbach, Bayern
 Burgstall Dornberg (Erharting), abgegangene Burg in Erharting, Bayern